650 (jaartal)
 DCL (Rotterdam): De Rotterdamse voetbalclub De Charloissche Leeuw bestond van 12-7-1921 t/m 12-7-2004.
 DCL (extensie): Bestand bevat de indeling van dialoogvensters in het programma AutoCAD.